Međuopćinska liga Istok (Vinkovci-Županja-Đakovo) je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1985./86., te su je činili klubovi iz općinskih nogometnih saveza Vinkovci, Županja i Đakovo. Prvak Međuopćinske nogometne lige Istok bi sljedeće sezone igrao u Regionalnoj nogometnoj ligi Jug (Posavska skupina), dok bi posljednje plasirani kllubovi ispadali u Općinske lige Vinkovci, Županja i Đakovo.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Vidor" iz Srijemskih Laza.

Ljestvica

Unutrašnje povznice 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje Jug 1985./86. 
 Međuopćinska liga Jug 1985./86. 
 Općinska liga Vinkovci 1985./86. 
 Liga NSO Županja 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1700
  

1985-86
1985-86
MOL Istok